Lucerne kan syfta på följande platser:

Schweiz 
 Engelska och franska namnet på staden Luzern

USA 

 Lucerne (ort i USA, Kalifornien, Kings County), 
 Lucerne (ort i USA, Kalifornien, Lake County), 
 Lucerne, Wyoming, ort i Hot Springs County, 

Robotskapade USAförgreningar